НПО «Прибор»:
 НПО «Прибор» — предприятие в Санкт-Петербурге
 НПО «Прибор» имени С. С. Голембиовского — предприятие в Москве

Примечания